Denny Island ist der Name folgender Inseln:

 Denny Island (British Columbia), Insel vor British Columbia, Kanada
 Denny Island (Chew Valley Lake), Insel im Chew Valley Lake in Somerset, England
 Denny Island (Monmouthshire), Insel im Bristol Channel vor Monmouthshire, Wales